Frans Josef II av Liechtenstein, född 16 augusti 1906 på Schloss Frauental i Steiermark, död 13 november 1989 i Grabs i St. Gallen, var furste av Liechtenstein 1938–1989. Han efterträdde sin farfars kusin och sin farmors bror Frans I på tronen.

Han var son till prins Aloys av Liechtenstein (1869–1955) och ärkehertiginnan Elisabeth Amalie av Österrike (1878-1960). Alois avstod 1923 sina anspråk på Liechtensteins tron till förmån för sonen Frans Josef.
Fursten var femmänning med sin svenske kollega arvprins Gustaf Adolf

Han studerade på Schottengymnasium i Wien, där han tog studentexamen 1925. Han studerade sedan vid Hochschule für Bodenkultur 1925-1929, där han tog examen som jägmästare 1929. Han var därefter verksam vid de omfattande familjeegendomarna i Tjeckoslovakien.

Gift 7 mars 1943 med grevinnan Georgina von Wilczek (född 24 oktober 1921, död 18 oktober 1989).

Barn:
 Hans-Adam II av Liechtenstein, född 14 februari 1945
 Philipp, född 19 augusti 1946
 Nikolaus, född 24 oktober 1947
 Nora, född 31 oktober 1950
 Wenzel, född 19 november 1962, död 28 februari 1991.

Anfäder

Källor

Externa länkar
 Liechtensteins furstehus

Personer i Liechtenstein under 1900-talet
Liechtensteins regenter
Huset Liechtenstein
Män
Födda 1906
Avlidna 1989